Теодор Коцерка (, ) — польский гребец, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр в соревнованиях одиночек, чемпион Европы 1955 года, двукратный победитель Diamond Challenge Sculls, 19-кратный чемпион Польши.

Биография 
На летних Олимпийских играх Коцерка дебютировал в 1952 году в Хельсинки. При этом ему было доверено право нести национальный флаг на церемонии открытия Игр. Мало кому известный на тот момент польский гребец только через отборочный этап смог пробиться в финал соревнований. В решающем заезде Коцерке противостояли титулованные спортсмены, но Теодор смог завоевать бронзовую медаль, опередив на финише британца Тони Фокса на 3 секунды. Коцерка стал первым и до 1992 года единственным в истории Польши призёром в соревнованиях одиночек. В 1953 году Коцерка впервые стал призёром европейского чемпионата, завоевав на первенстве в Копенгагене серебряную медаль. В 1954 году польский гребец повторил свой успех, а в 1955 стал чемпионом Европы, опередив в финале действующего олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова. В 1955 и 1956 годах Коцерка дважды становился победителем престижнейшей регаты Diamond Challenge Sculls, проводившиеся в рамках Королевской регаты Хенли.

В 1956 году на Играх в Мельбурне уже Коцерка считался фаворитов соревнований в одиночках. Дважды занимая в своих заездах второе место Теодор пробился в финал. В отличие от прошлых Игр, в решающем заезде выступало всего 4 гребца. Основная борьба за золото развернулась между советским гребцом Вячеславом Ивановым и австралийцем Стюартом Маккензи, а Коцерка боролся за бронзу с американцем Джеком Келли. На финише чуть быстрее оказался Келли, а Коцерка стал лишь 4-м. В 1959 году Теодор выиграл очередную медаль чемпионата Европы, став бронзовым призёром.

На летних Олимпийских играх 1960 года в Риме Коцерка во второй раз стал знаменосцем Польши на церемонии открытия. Предварительный этап польский гребец провёл слабо, заняв лишь 3-е место, однако смог победить в отборочном заезде и выйти в финал соревнований. Решающий заезд Коцерка начал не быстро, но к середине дистанции смог вырваться на третье место, за которое боролся с немцем Ахимом Хиллем. Незадолго до конца дистанции Хилль и Коцерка обошли новозеландца Джеймся Хилла, которому не хватило сил на заключительную часть заезда. В итоге в борьбе за серебро сильнейшим оказался немецкий гребец, а Коцерка во второй раз в карьере завоевал бронзовую олимпийскую медаль.

Дважды за время карьеры (1951, 1952) Корецка попадал в тройку сильнейших в номинации спортсмен года в Польше, но оба раза проигрывал боксёру Зыгмунту Хыхле. После окончания спортивной карьеры преподавал в Университете физического воспитания имени Юзефа Пилсудского в Варшаве.

Личная жизнь 
 В 1952 году окончил Университет физического воспитания имени Юзефа Пилсудского в Варшаве.
 С 1964 года состоял в Польской объединённой рабочей партии.
 В 1998 году награждён Командорским крестом Ордена Возрождения Польши.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) Польши
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1952 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1956 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы Европы по академической гребле
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1952 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Члены Польской объединённой рабочей партии